Goudvis (dier)
Goudvis (sterrenbeeld)
Goudvis (televisieprogramma)
Goudvis (band)